True Romance (tytuł polski: Prawdziwy romans) − amerykański dreszczowiec filmowy w reżyserii Tony’ego Scotta (1993)
 True Romance – album muzyczny Charli XCX (2013)
 True Romance – album muzyczny Estelle (2015)
 True Romance – album muzyczny Yukari Tamury (2003)
 True Romance – singel zespołu Die Ärzte (2020)